Chihuahua (hond), een hondenras 
Chihuahua (kaas), een kaassoort
Chiwawa (drank), een shooter
Chihuahua (single), een single van DJ BoBo

Mexico:
Chihuahua (staat), een staat in het noorden van Mexico
Chihuahua (stad), de hoofdstad van de gelijknamige staat
Chihuahua (gemeente), een gemeente in de deelstaat Chihuahua
Chihuahuawoestijn, een woestijn in Mexico en de Verenigde Staten
Chihuahua al Pacífico, een spoorweg